Colo – gorilla noto per essere stato il più vecchio del mondo
Colo – film portoghese del 2017 diretto da Teresa Villaverde
Colo – comune degli Stati Uniti d'America in Iowa
Colo – vulcano dell'Indonesia
Colo – fiume dell'Australia